Thibault steht für:

 Thibault (Vorname), männlicher Vorname

Thibault ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Duncan-Thibault (* 1994), kanadischer Volleyballspieler
 Bernard Thibault (* 1959), französischer Gewerkschaftsführer
 François Anatole Thibault (1844–1924), französischer Schriftsteller, siehe Anatole France
 Geneviève Thibault (* 1986), kanadische Sprinterin
 Jean-Baptiste Thibault (1810–1879), kanadischer Priester und Missionar
 Jean-Marc Thibault (1923–2017), französischer Schauspieler und Regisseur
 Joachim Thibault de Courville († 1581), französischer Komponist
 Jocelyn Thibault (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Laurent Thibault (* 1946), französischer Rockmusiker
 Lise Thibault (* 1939), kanadische Journalistin, Beamtin und Vizegouverneurin
 Louis Michel Thibault (1750–1815), französischer Architekt
 Marie-Noëlle Thibault (* 1942), französische Schriftstellerin, siehe Dominique Manotti
 Romain Thibault (* 1991), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Thibaud
 Thibaut
 Thiebaud
 Thiébault